Sacrosanct bezeichnet:

 Sacrosanct, niederländische Band (seit 1988)
 Sakrosankt, Unverletzlichkeit einer Person in der Römischen Republik

Siehe auch:

 Sacrosanctum Concilium, Konstitution über die heilige Liturgie (1963)
 Sacrosanctae, päpstliche Bulle (1298)